Cuadrilátero se refiere a:

El cuadrilátero en matemática es un polígono de cuatro lados.
El cuadrilátero (boxeo): lugar donde se desarrolla la lucha pugilística.
El Cuadrilátero: conspiración de cuatro generales en la dictadura de Primo de Rivera.
El Tratado del Cuadrilátero: acuerdo de paz firmado en la Argentina en 1822.
Cuadrilátero: una película española de 1970.